Według danych za rok 2011 w Bułgarii było ponad 250 miast. Stolica kraju Sofia jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 6 miast z ludnością 100÷ 338 tys., 12 miast z ludnością 50÷100 tys., 17 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Bułgarii 
Największe miasta w Bułgarii według liczebności mieszkańców (stan na 31.12.2019):

Alfabetyczna lista miast w Bułgarii 
W nawiasach nazwa oryginalna w języku bułgarskim.

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Bułgaria